Simon Haim Skira (né en 1952 à Casablanca) est une personnalité publique marocaine. Il est président fondateur de l'Association d'amitié Israël-Maroc et secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain.

Biographie 
Skira passe son enfance à Fès, avec sa mère Sara et son père David qui était homme d’affaires et directeur général de la Compagnie continentale du Maroc (CCM).

A 15 ans, il poursuit des études de langue et de management, avant de se tourner après vers les études d’aménagement des villes en voie de développement.

Il rejoint ensuite l’Université Ben Gourion, où il obtient un diplôme en Histoire.

Carrière 
De 1982 à 1986, il est en mission en tant que directeur chargé de la promotion de la langue française, et d’Israël pour le grand sud- ouest de la France

En 1993, il fonde l'Association d'amitié Israel – Maroc.

Il est également secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain.

En 2011, Skira est nommé directeur délégué de l’école d’ingénieurs de Beer Sheva et Ashdod.

En 2014, il est personnage principal et producteur associé du documentaire « Marocains juifs, destins contrariés », réalisé par Younes Laghrari, et qui retrace la vie de la communauté juive au Maroc.

Il est élu au comité national du Front des forces démocratiques en aout 2017.

Il est élu en mars 2018 vice-président de l’Union mondiale des marocains de l’étranger .

Il est choisi candidat de l'Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité (UDLEF) aux élections européennes de 2019.

Skira était l'un des grands militants contre la décision de priver les juifs marocains de leur nationalité.

En février 2021, le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, annonce que Simon Skira va se présenter aux élections régionales pour la présidence de la région de Casablanca-Settat sous les couleurs du parti'.

Notes et références 

Personnalité marocaine du XXIe siècle